Куаныш — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Куаныш — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Куаныш — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Куаныш — село в Актогайском районе Карагандинской области.
 Куаныш — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.